LaRue může být:

 LaRue County – okres ve státě Kentucky v USA

příjmení
 Eva LaRue (* 1966) – americká herečka a modelka
 Chi Chi LaRue (* 1959) – americký pornorežisér